Claudio Pellegrini (n. 1935), fisico italiano
Claudio Pellegrini (n. 1955), calciatore italiano